De kwalificatie voor de Afrika cup 2021 was een kwalificatietoernooi van de Confédération Africaine de Football (CAF) om te bepalen welke landen mogen deelnemen aan het eindtoernooi van de Afrika Cup in 2021. Dat zal de 33ste editie zijn van het Afrikaans kampioenschap voetbal, een voetbaltoernooi voor Afrikaanse voetbalelftallen. In totaal mogen 24 landen deelnemen aan het hoofdtoernooi. Kameroen is als gastland automatisch gekwalificeerd.

Loting
De landen werden verdeeld op basis van de FIFA-wereldranglijst van juni 2019.

Voorronde
Acht teams spelen in deze ronde. Deze landen zijn het laagst geklasseerd op basis van de FIFA-wereldranglijst. In deze voorronde spelen steeds 2 landen tegen elkaar in een uit- en thuiswedstrijd. De vier winnaars van deze ronde plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Van tevoren is al geloot in welke groep het land terecht zal komen wanneer het de groepsfase bereikt.

Tsjaad kwalificeert zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep A. 

Zuid-Soedan kwalificeert zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep B. 

Sao Tomé en Principe kwalificeert zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep C. 

Gambia kwalificeert zich voor de groepsfase en komt terecht in Groep D.

Groepsfase
Legenda

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Gekwalificeerde landen

1 Vetgedrukt betekent dat het land kampioen werd van dat toernooi.
2 Schuin betekent dat het land het toernooi dat jaar organiseerde.

Externe links
 www.cafonline.com

2021
Voetbal in 2021
Voetbal in 2020
Voetbal in 2019